Le nom gouvernement Fanfani est donné à six gouvernement présidés par Amintore Fanfani (1908-1999), homme d'État italien, démocrate chrétien : 
 Gouvernement Fanfani I (janvier-février 1954) ; 
 gouvernement Fanfani II (juillet 1958 - février 1959) ; 
 gouvernement Fanfani III (juillet 1960 - février 1962) ;
 gouvernement Fanfani IV (février 1962 - juin 1963) ;
 gouvernement Fanfani V (décembre 1982 - août 1983) ; 
 gouvernement Fanfani VI (avril-juillet 1986).